Борис Харалампиев Грашев е български футболист, играл за Славия (София) в първата половина на XX век.

Биография 
Роден е в 1906 година в семейството на общественика и революционер от Прилеп Харалампи Грашев и прилепската просветна деятелка Захария Мирчева. Става футболист и играе за Славия. В 1926 година е голмайстор на финала за купата на България срещу Владислав (Варна), завършил 1:1. Играе за националния отбор.

Борис Грашев развива активна дейност в македонските емигрантски организации. В началото на 30-те години е в ръководството на Македонското студентско дружество „Вардар“ заедно с Борис Димитров, Петър Георгиев, Мария Данкова и Илия Николов.

Умира в 1987 година.

Бележки 

Български футболисти
Български футболисти от Македония
По произход от Прилеп
Дейци на Македонското студентско дружество „Вардар“
Футболисти на Славия (София)